Красильщик:

 Красильщик (устар.) — красильник (кто красит пряжу, ткани, кожи и пр.), также реже — маляр, красящий кистью.

Фамилия
 Красильщик, Зинаида Исааковна (1896—1949) — экономист, ректор Пермского университета и Пермского пединститута, дочь Исаака Красильщика.
 Красильщик, Илья Иосифович (род. 1987) — российский журналист и издатель, редактор.
 Красильщик, Исаак Матвеевич (1857—1920) — русский энтомолог.

См. также 
 Красильщиков
 Красильник

Примечания